Кодекс Безы (, условное обозначение Dea или 05) — одна из древнейших и главных рукописей Нового Завета на греческом и латинском языках, датируемая началом V века.

Особенности рукописи 
Кодекс Безы написан на тонком пергаменте; размер листа — 26 на 21,5 см. Текст на листе расположен в одну колонку. Левую страницу каждого разворота занимает греческий текст; правую — латинский перевод.

Цитаты из Ветхого Завета на письме не выделены. На полях евангельского текста дано разбиение Аммония, возможно, добавленное другим писцом. Весь текст написан унциальным письмом.
После Мф. 20,28 текст кодекса содержит большое дополнение:

Греческий текст рукописи отражает западный тип текста, IV категория Аланда.

Состав 
Кодекс Безы содержит Четвероевангелие, Деяния Апостолов, а также небольшой фрагмент латинского текста 3-го послания Иоанна (11-15). Евангелия расположены в рукописи в следующем (так называемом «западном») порядке:

 Евангелие от Матфея
 Евангелие от Иоанна
 Евангелие от Луки
 Евангелие от Марка

Стих Иоанн 21,25 помещен перед 21,24.

 Лакуны
Некоторые части текста утрачены (Мф 1,1-20; 3,7-16; 6,20—9,2; 27,2-12; Марк 16,15-20; Ин 1,16—3,26; 18,14 — 20,13; Деян 8,29—10,14; 21,2-10.16-18; 22,10-20.29—до конца).

Матфей 3,7-16; Марк 16,15-20; Иоанн 18,14 — 20,13 были дополнены позже.

 Пропущены
 Матфей 9,34; 10,37; 21,44; 23,14;
 Марк 15,28;
 Лука 5,39; 10,41b-42a; 12,21; 19,25; 24,5.12.40;
 Иоанн 5,4.

История 

Место написания кодекса уже 300 лет остается предметом непрекращающихся споров. Палеографически кодекс, по единодушному мнению исследователей, датируется началом V века (возможно даже 400 годом).

Исследователи полагают, что в IX—X веках над кодексом работало несколько (до 15) корректоров и переписчиков. Паркер выделил следующих корректоров: G, A, C, B, D, E, H, F, J1, L, K. По его мнению корректоры A и B работали в V веке, корректор G в XII веке, корректоры I, M, N не существовали.

В 1562 году рукопись оказалась в руках Теодора Безы (1519—1605), по имени которого и получила своё название. В 1581 году он передал её Кембриджскому университету, в библиотеке которого она хранится по сегодняшний день (Univ. Libr. Nn. II 41).

См. также 

 Список унциальных рукописей Нового Завета

Примечания

Ссылки 

 Scrivener, Bezae codex Cantabrigensis (facsimile) at the Internet Archive
 Bible Researcher website discusses the Codex Bezae
 Греческий и латинский текст Евангелия от Луки кодекса Безы; перевод и комментарий на французском языке
 Кодекс Безы и Код да Винчи
 Low resolution digital facsimile of the Codex Bezae - Cambridge University Library

Литература 
 
 J.R. Harris, Codex Bezae. A Study of the so-called Western Text of the New Testament, Cambridge University Press, Cambridge 1891.
 M.-É. Boismard — A. Lamouille, Le texte occidental des Actes des Apôtres. Reconstitution et réhabilitation, 2 vol., Paris 1984.
 W.A. Strange, The Problem of the Text of Acts, (SNTS MS, 71), Cambridge 1992.
 D.C. Parker, Codex Bezae: An Early Christian Manuscript and its Text, Cambridge University Press, 1992.
 Codex Bezae. Studies from the Lunel Colloquium, June 1994, ed. D.C. Parker & C.-B. Amphoux, Leiden: Brill, 1996.
 F. H. Chase, The Old Syriac Element in the Text of Codex Bezae, Gorgias Press, 2004.
 F. G. Kenyon, Codex Bezae (1901) JTS, pp. 293—299.

Унциальные рукописи Нового Завета
Библейские рукописи V века